Ботукату:

 Ботукату — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Ботукату — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.